Критерий согласия Колмогорова предназначен для проверки гипотезы о принадлежности выборки некоторому закону распределения, то есть проверки того, что эмпирическое распределение соответствует предполагаемой модели.  

Критерий однородности Смирнова используется для проверки гипотезы о принадлежности двух независимых выборок одному закону распределения, то есть о том, что два эмпирических распределения соответствуют одному и тому же закону. 

Эти критерии носят имена математиков Андрея Николаевича Колмогорова и Николая Васильевича Смирнова.

Критерий Смирнова о проверке гипотезы об однородности двух эмпирических законов распределения является одним из наиболее часто используемых непараметрических критериев.

Описание 
Если в критерии  сопоставляются частоты двух распределений отдельно по каждому разряду, то здесь сопоставляются сначала частоты по первому разряду, потом по сумме первого и второго разрядов, потом по сумме первого, второго и третьего разрядов и т. д. Таким образом, каждый раз сопоставляются накопленные к данному разряду частоты.

Если различия между двумя распределениями существенны, то в какой-то момент разность накопленных частот достигнет критического значения, и различия можно будет признать статистически достоверными. В формулу критерия   включается эта разность. Чем больше эмпирическое значение , тем более существенными являются различия.

Статистика критерия Колмогорова 
Пусть эмпирическая функция распределения (ЭФР) , построенная по выборке , имеет вид:
 
где  указывает, попало ли наблюдение  в область :
 
Выполняется проверка того, является ли выборка порождённой случайной величиной  с функцией распределения . Статистика критерия для эмпирической функции распределения  определяется следующим образом:
 
где под  понимается супремум функции .

Распределение статистики Колмогорова 
Обозначим нулевую гипотезу , как гипотезу о том, что выборка подчиняется распределению . Тогда по теореме Колмогорова для введённой статистики справедливо:
 
Учтём, что критерий имеет правостороннюю критическую область.

Если  достаточно близко к 1, то  можно приблизительно рассчитать по формуле:
 
Асимптотическая мощность критерия равна 1.

Обозначим теперь за нулевую гипотезу  гипотезу о том, что две исследуемые выборки подчиняются одному распределению случайной величины .

Теорема Смирнова позволяет построить критерий для проверки двух выборок на однородность.

См. также 
 Проверка статистических гипотез
 Статистический критерий
 Q-критерий Розенбаума
 U-критерий Манна — Уитни
 t-критерий Стьюдента
 Критерий отношения правдоподобия
 Критерий Пирсона
 Критерий согласия Купера
 Критерий Крамера — Мизеса — Смирнова
 Критерий Андерсона-Дарлинга
 Критерий согласия Пирсона
 Критерий согласия Ватсона

Примечание 1 
В критерии Колмогорова предпочтительней использование статистики с поправкой Большева в следующем виде . Распределение данной статистики уже не так сильно зависит от объема выборки. Зависимостью её распределения от объема выборки  можно пренебречь при .

Примечание 2 
Классический критерий Колмогорова предназначен для проверки простых гипотез. Если проверяется гипотеза о согласии наблюдаемой выборки с законом, все параметры которого известны, то критерий Колмогорова является свободным от распределения: неважно, с каким законом проверяется согласие. Если проверяемая гипотеза справедлива, предельным распределением статистики Колмогорова является распределение Колмогорова .

Всё меняется при проверке сложных гипотез, когда по анализируемой выборке оцениваются параметры теоретического закона, согласие с которым проверяется. При проверке сложных гипотез свобода от распределения теряется. При проверке сложных гипотез и справедливости проверяемой гипотезы распределения статистик непараметрических критериев согласия (и критерия Колмогорова) зависят от ряда факторов: от вида наблюдаемого закона, соответствующего проверяемой гипотезе; от типа оцениваемого параметра и числа оцениваемых параметров; в некоторых случаях от конкретного значения параметра (например, в случае семейств гамма- и бета-распределений); от метода оценивания параметров. Различия в предельных распределениях той же самой статистики при проверке простых и сложных гипотез настолько существенны, что пренебрегать этим ни в коем случае нельзя.

О применении критерия Колмогорова при проверке сложных гипотез 
 Об ошибках, совершаемых при использовании непараметрических критериев согласия
 Непараметрические критерии согласия (Рекомендации Р 50.1.037-2002 на сайте Новосибирского государственного технического университета)
 Уточнение рекомендаций Р 50.1.037-2002 (Часть 1) на сайте НГТУ
 Уточнение рекомендаций Р 50.1.037-2002 (Часть 2) на сайте НГТУ

Ссылки 
 Критерий Колмогорова на сайте Новосибирского государственного университета
 Критерий однородности Смирнова на сайте Новосибирского государственного технического университета

Статистические критерии